

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Abz“ beginnt.

Abz 



Abza 
 Abzac, Gantonnet d’ († 1401), Kapitän der Päpstlichen Armeen

Abzu 
 Abzueta, Raúl (1962–2012), venezolanischer Musiker
 Abzug, Bella (1920–1998), US-amerikanische Politikerin der Demokratischen Partei, Feministin und Friedenskämpferin
 Abzug, Robert H. (* 1945), US-amerikanischer Historiker